Fráňa Šrámek (1877-1952) – scrittore e poeta cecoslovacco
 Jan Šrámek (1870-1956) – politico cecoslovacco
 Jan Šrámek (1924-1978) – architetto cecoslovacco
 Jano Šrámek (1886-1957) – accademico, illustratore e fotografo cecoslovacco